Litania – forma modlitwy
 Litania – forma muzyczna
 Litania – album septetu Tomasza Stańki
 Litania – album Jacka Kaczmarskiego